«Двійник» — радянський художній фільм 1986 року.
 «Двійник» — український художній фільм 1995 року.
 «Двійник» — американський телесеріал прем'єра якого відбулася 2011 року.
 «Двійник» — американський науково-фантастичний бойовик 2019 року.